Меняйло — фамилия. Известные носители:

 Меняйло, Анатолий Тихонович (1908—1976) — советский учёный в области разработки технологии и синтеза алифатических спиртов и альдегидов.
 Меняйло, Сергей Иванович (род. 1960) — российский политический, военный и государственный деятель.